Тайпак — название населённых пунктовв Казахстане:

 Тайпак — село в Жаксынском районе Акмолинской области, ликвидировано в 2016 году.
 Тайпак — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.